Vilac est une homonymie qui peut désigner :
Vilac, une entreprise jurassienne fabricant des jouets en bois ;
Vilac, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Podgorica.